Dezemberaufstand steht für:

 Moskauer Dezemberaufstand während der Russischen Revolution von 1905
 Aufstand vom Dezember 1970 in Polen, Arbeiteraufstand vom 14. bis 22. Dezember 1970 in der Volksrepublik Polen

Siehe auch:
 Schlacht um Athen, bewaffnete Auseinandersetzung zwischen der linksgerichteten Nationalen Befreiungsfront (EAM-ELAS) und der griechischen Regierung ab Dezember 1944 in Athen, Griechenland
 Dezemberrevolution